Гривко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гривко Андрій ( 1983) — український професійний велогонщик.
 Гривко Сергій Дмитрович ( 1985) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -ко